La competizione del decathlon di atletica leggera ai Giochi della VII Olimpiade si svolse i giorni 20 e 21 agosto 1920 allo Stadio Olimpico di Anversa.

Risultati
Durante la stagione Aleksander Klumberg (Estonia) ha realizzato 7.363 punti. Ai campionati svedesi Evert Nilsson ha totalizzato 7.219 punti.
Klumberg è sfortunato e si ritira durante la competizione. Nilsson non va oltre i 6.433 punti.
Ad Anversa è lotta tra l'americano Hamilton ed il norvegese Løvland. La spunta quest'ultimo, che supera il rivale all'ultima gara e stabilisce il nuovo record olimpico.

100 metri piani

Salto in lungo

Getto del peso

Salto in alto

400 metri piani

110 metri ostacoli

Lancio del disco

Salto con l'asta

Tiro del giavellotto

1500 metri

Classifica finale

Altri progetti

Collegamenti esterni
  Athletics at the 1920 Antwerpen Summer Games: Men's Decathlon Su Sport-reference.

Atletica leggera ai Giochi della VII Olimpiade
1920